Traisen kan syfta på

Geografi

Tyskland 

 Traisen, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Traisen (flod), 
 Traisen (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Lilienfeld, 

Robotskapade Österrikeförgreningar